Trillke ist eine Kurzform für

 einen Bach in Hildesheim, siehe Trillkebach
 das ehemalige Hildesheimer Stadtgut, siehe Trillke-Gut